Aesch, commune suisse du canton de Bâle-Campagne ;
 Aesch, commune suisse du canton de Lucerne ;
 Aesch, anciennement Aesch bei Birmensdorf, commune suisse du canton de Zurich.

Voir aussi